Parkinson kan syfta på

 Parkinsons lag – en teori av C. Northcote Parkinson som säger att allt arbete tar den tid som avsatts för uppgiften
 Parkinsons sjukdom – efter James Parkinson som 1817 beskrev en neurologisk sjukdom, som yttrar sig främst genom skakningar och förlångsammade rörelser
 Parkinson (TV-program) – en brittisk pratshow som sändes 1971–2007

Personer
 Michael Parkinson (1935–), brittisk journalist och programledare, mest känd för talkshowen Parkinson

Se även 
 Parkinson (auktor)